Акурио (Akoerio, Akuliyo, Akuri, Akurijo, Akurio, Akuriyo, Oyaricoulet, Triometesem, Triometesen, Wama, Wayaricuri) — почти исчезнувший карибский язык, на котором говорил народ акурио, проживающий на южных и юго-западных территориях (на реках Сипаливини и Тапанаони, в деревнях Трио — Квамаласамуту, Палумеу и Тепу) Суринама. Первый контакт с народом акурио произошёл в 1969 году.

Примечания

Ссылки 
 Акурио на Ethnologue

Языки Суринама
Карибские языки